Il toponimo Ipotești può riferirsi a diverse località della Romania.
 Ipotești, comune del distretto di Olt
 Ipotești, comune del distretto di Suceava